Valois Margit navarrai királyné (1492–1549), II. (Albret) Henrik navarrai király felesége
Valois Margit navarrai királyné (1553–1615), III. (Bourbon) Henrik navarrai király, IV. Henrik néven francia király első felesége